Эле́ктрик — специалист, работающий в области электротехники (полное название профессии — «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»). Также может означать:

Населённые пункты
 Электрик — посёлок в Киржачском районе Владимирской области.
 Электрик — посёлок в Михайловском районе Рязанской области.

Прочее
 «Электрик» — ленинградский футбольный клуб.
 Электри́к — название сине-голубого с серым отливом оттенка цвета.
 Электрик-Пик — гора в штате Монтана (США).

См. также 
 Electric

Примечания